Péré pode referir-se a:

 Péré (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Péré (Charente Marítima)

Desambiguações de topônimos